A'tong är ett sinotibetanskt språk med 10 000 talare, varav 4 600 i Indien och 5 400 i distriktet Netrokona i Bangladesh.

Uttal
Tabell visande relationen mellan fonem i A'tong och hur de skrivs i det latinska alfabetet.

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 
Tibetoburmanska språk
språk i Indien
språk i Bangladesh